КГОК — аббревиатура, может расшифровываться как:

 Карагайлинский горно-обогатительный комбинат
 Качканарский горно-обогатительный комбинат
 Ковдорский горно-обогатительный комбинат
 Коршуновский горно-обогатительный комбинат
 Костомукшский горно-обогатительный комбинат
 Качарский горно-обогатительный комбинат (ныне входит в Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение)

Другое 
 КГОКОР